О́уэн Джонс () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Джонс, Оуэн (архитектор) (1809—1874) — валлийский архитектор.
 Джонс, Оуэн (писатель) (род. 1984) — английский писатель, колумнист и журналист.
 Джонс, Оуэн (футболист) (1871—1955) — валлийский футболист.
  (1878—1967) — валлийский геолог.